Лесовое () — село в Бусской городской общине Золочевского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 43 человека. Занимает площадь 0,72 км². Почтовый индекс — 80523. Телефонный код — 3264.

Ссылки 
 Лесовое на сайте Верховной рады Украины